Termenul „Plant” se poate referi la:

 Henry Bradley Plant (1819–1899), manager american de cale ferată
 John Plant (n. 1954), etnolog american
 Robert Plant (n. 1948), cântăreț britanic de muzică rock
 Jane A. Plant (n. 1945), profesoară de geochimie, autoare a unor tratate despre osteoporoză și cancer.

Nume de familie engleze